Linea 7 – linea delle Cercanías di Barcellona
 Linea 7 – linea della metropolitana di Barcellona
 Linea 7 – linea della metropolitana di Città del Messico
 Linea 7 – linea della rete ferroviaria del Lussemburgo
 Linea 7 – linea della metropolitana di Madrid
 Linea 7 – linea della metropolitana di Nagoya
 Linea 7 – servizio ferroviario metropolitano di Napoli
 Linea 7 – linea della metropolitana di New York
 Linea 7 – linea della metropolitana di Parigi
 Linea 7 – linea della metropolitana di Seul
 Linea 7 – linea della metropolitana di Shanghai
 Linea 7 – linea della metropolitana di Valencia